Edynburg - stolica Szkocji, położona w jej środkowo-wschodniej części.

 Edynburg - jednostka administracyjna w środkowo-wschodniej Szkocji, obejmująca Edynburg.